Libres kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Libres, Libres, Puebla, 
 Libres (kommun), Puebla, 
 Libres, San Sebastián Tlacotepec, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar